Guro steht für:

 Guro (Sprache), eine Sprache der Elfenbeinküste
 Guro (Vorname), weiblicher Vorname (Herkunft aus Norwegen)
 Guro (Distrikt), Distrikt in Mosambik, siehe Liste der Distrikte von Mosambik
 Guro (Karub), Großgemeinde Guro im Stadtbezirk Karub des Autonomen Gebiets Tibet, VR China
 Guro (Genre), japanisches Manga-Genre (guro = grotesk)
 Guro, Bahnhof auf der Linie 1 der U-Bahn Seoul
 Guro-gu, Stadtbezirk von Seoul
 Jelena Genrichowna Guro (1877–1913), russische Malerin, Buchillustratorin und Autorin

Siehe auch:
 Gurow, Familienname (Herkunft aus Russland)
 Guhrow, Gemeinde in Brandenburg
 Gurro, Gemeinde in Italien